Soullard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Catherine Soullard (1955-), écrivaine, comédienne-voix et critique de cinéma française ;
 Pauline Soullard (1985-), joueuse française de volley-ball.

Patronyme français